Noršinci je ime več naselij v Sloveniji:

 Noršinci pri Ljutomeru, občina Ljutomer
 Noršinci, občina Moravske Toplice

naselja v Sloveniji